«El código Da Vinci» puede referirse a:

 El código Da Vinci (2003), libro del autor estadounidense Dan Brown.
 Críticas a «El código Da Vinci»
 El código Da Vinci (2006), película del director Ron Howard, basada en la novela de mismo nombre.
 El código Da Vinci (2006), banda sonora de Hans Zimmer.
 The Da Vinci Code (2006), videojuego.